Igreja dos Terceiros de São Francisco pode-se referir a:

 Igreja dos Terceiros de São Francisco - na Chamusca, Portugal
 Igreja dos Terceiros de São Francisco - no Porto, Portugal

Desambiguação